Amanda Wyss (née en 1960), actrice américaine ;
 Brigit Wyss (née en 1960), personnalité politique suisse ;
 Charles Wyss (1893-1964), footballeur suisse ;
 Danilo Wyss (né en 1985), sportif suisse ;
 Dorothée Wyss (v. 1431- fin du XVe siècle), personnalité féminine obwaldienne, épouse de Saint Nicolas de Flüe ;
 Hansjörg Wyss, entrepreneur et mécène suisse ;
 Johann David Wyss (1743-1818), auteur suisse alémanique ;
 Johann Rudolf Wyss (1781-1830), écrivain, pasteur et professeur de philosophie suisse ;
 Laure Wyss (1913-2002), écrivaine suisse ;
 Marcel Wyss (né en 1986),  coureur cycliste suisse ;
 Monika Wyss (née en 1959), première « prêtresse catholique » de Suisse ;
 Nino Wyss (né en 1997), défenseur suisse de rink hockey ;
 Paul Wyss (?), footballeur suisse ;
 Sonja Wyss (née en 1967), réalisatrice et scénariste néerlandaise ;
 Thomas Wyss (né en 1966), footballeur suisse ;
 Ursula Wyss (née en 1973), personnalité politique suisse ;
 William Wyss, personnalité politique suisse.

Industrie 
 Escher Wyss, entreprise suisse spécialisée dans la fabrication de turbines